

Sciences et techniques 
 En astronomie, le nuage de Hills est un vaste ensemble d'objets célestes situé au-delà de la ceinture de Kuiper mais en deçà du nuage (externe) d'Oort.

Culture et société

Cinéma

Musique 
 The Hills, chanson de The Weeknd.

Télévision 
 The Hills: New Beginnings, émission américaine.

Toponyme

Australie 
 le comté des Hills, une zone d'administration locale dans le nord-ouest de Sydney ;

États-Unis 
 Hills, une ville dans l'Iowa ;
 Hills, une ville dans le Minnesota ;
 The Hills, un village dans le Texas ;
  ;

Patronyme 

 Floyd Nathaniel Hills (« Danja »), un producteur de musique hip-hop ;
 Jack G. Hills, un astrophysicien américain.
 
 Richard Edwin Hills (1945-2022), un astronome britannique

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis